Thomas Nash (1567-1601) – poeta, scrittore e drammaturgo inglese
 Thomas Nash (1891–1918) – aviatore inglese
 Thomas Acton Nash (1905-1972) – calciatore statunitense